

Geografia

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kalwa

Szwajcaria 
 Kleintal – niemiecka nazwa gminy Petit-Val